Tasmanthrus är ett släkte av nattsländor. Tasmanthrus ingår i familjen Philorheithridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Tasmanthrus